

Збирни резултати 
Од 25. фебруара 2021.

Резултати по сезонама 

Клуб Бриж
ФК Клуб Бриж